Сто дней до приказа — одна из неформальных вех в армейской службе солдата или матроса срочной военной службы ВС РФ (СССР) дата, с которой начинается отсчёт 100 дней до опубликования приказа Министра обороны об увольнении с военной службы текущего призыва. Приказ обычно публикуется в последнюю неделю марта (сентября) или первую неделю апреля (октября), соответственно отсчет ста дней до приказа ведется с 1 января или 1 июля.

В искусстве 
 «Сто дней до приказа» — повесть Юрия Полякова, посвящённая службе в рядах Советской армии.
 «Сто дней до приказа» — художественный фильм 1990 года режиссёра Хусейна Эркенова по одноимённой повести Юрия Полякова.
 «Сто дней до приказа» — песня российской поп-группы «НеИгрушки».

См. также 
 Дембель

Демобилизация